Luodonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Luodonsaari (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 
 Luodonsaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar